Lemington – area residenziale di Newcastle upon Tyne, Inghilterra (Regno Unito)
Lemington – comune del Vermont (Stati Uniti d'America)